Червона лінія — межа, що відділяє дороги від території мікрорайонів;
 Блакитна лінія — межа, що відзначає лінію висот забудованої ділянки.